Cyriacus ist der Name von

 Cyriacus (Heiliger) (griechisch Kyriakos; † um 309), Heiliger der katholischen und der orthodoxen Kirche: Märtyrer aus der Zeit der Christenverfolgung in Rom
 Cyriacus (auch Quiriacus von Jerusalem), Heiliger, zeigte Helena, der Mutter Konstantins, den Weg zum Kreuz Jesu in Jerusalem; siehe Judas Cyriacus
 Cyriacus von Ancona (italienisch auch Ciriaco de’ Pizzicolli; * um 1391, † 1455), italienischer Kaufmann und Humanist
 Judas Cyriacus (* um 300, † um 362), Patron der Stadt Ancona und der dortigen Kathedrale
 Cyriacus (Makuria), König von Makuria, regierte von 747 bis 768
 Cyriakus Günther (1650–1704), Lehrer und Kirchenlieddichter
 Johann Cyriacus Höfer (* um 1605; † 1667), deutscher evangelischer Pfarrer und theologischer Schriftsteller
 Cyriacus Lindemann (* um 1516; † 1568), deutscher Pädagoge
 Cyriacus Schneegaß (auch: Snegassius; 1546–1597), deutscher evangelischer Pfarrer und Kirchenlieddichter
 Cyriacus Spangenberg (1528–1604), evangelischer Theologe, Kirchenlieddichter und Historiker
 Cyriacus Wilche (* um 1620; † 1667), deutscher Komponist und Organist

Siehe auch:
 Kyriakos
 Cyriakuskirche
 Stift Sankt Cyriakus
 Cyriakusstift (Braunschweig)
 Cyriakusstift Eschwege
 Stift Gernrode
 Frauenstift Geseke
 Cyriakusstift (Worms)
 Siricius (= „Papst“ Cyriakus; vgl. dazu St. Ursula (Köln)#Ursula-Legende)
 Cyriax

es:Quirico
hu:Cirják
it:Ciriaco
pl:Cyriak
ru:Кириак (имя)
sv:Cyriacus